Xinlong bezeichnet:

Nyagrong (chinesisch Xinlong, 新龙县), Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan
Xinlong (Dongfang) (新龙镇), Großgemeinde der Stadt Dongfang in der chinesischen Provinz Hainan
Xinlong (Xintian) (新隆镇), Großgemeinde im Kreis Xintian in der chinesischen Provinz Hunan
Xinlong (Anyuan) (新龙乡), Gemeinde im Kreis Anyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
Xinlong (Huidong) (新龙乡), Gemeinde im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Sichuan